Birchall ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Birchall (* 1984), walisischer Fußballspieler
 Ben Birchall (* 1977), britischer Motorradrennfahrer
 Chris Birchall (* 1984), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Leonard Birchall (1915–2004), kanadischer Commodore der Royal Canadian Air Force
 Nat Birchall (* 1957), britischer Jazz-Saxophonist und Komponist

Siehe auch:
 Birchall Peaks, Gruppe von Berggipfeln im westantarktischen Marie-Byrd-Land